JBAC peut faire référence, par ordre alphabétique à :
 Jeunesse Bône Athlétique Club, un club de football Algérien ;